Vaszicsku Gergő (Debrecen, 1991. június 30. –) magyar labdarúgó, a Budafoki MTE hátvédje.

Klub statisztika
Legutóbb: 2022. augusztus 2-án lett frissítve.

Források 

hlsz.hu

1991-ben született személyek
Debreceniek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Jászberényi SE labdarúgói
Az FC Felcsút labdarúgói
A Videoton labdarúgói
A Puskás AFC labdarúgói
Élő személyek
A Csákvár labdarúgói
A Budafoki LC labdarúgói